Giorno dei morti – romanzo di Agatha Christie
 Giorno dei morti – festa della tradizione messicana
 Giorno dei morti ovvero Commemorazione dei defunti – ricorrenza della Chiesa cattolica
 Feralia ovvero Giorno dei morti – nell'Antica Roma